In 1951/52 werd het zevende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. De clubs uit Saarland keerden na enkele jaren afwezigheid terug naar de Duitse competitie. 1. FC Saarbrücken en Borussia Neunkirchen werden in de hoogste klasse toegelaten, die met twee clubs werd uitgebreid. Saarbrücken werd meteen kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de landstitel. De club werd groepswinnaar en plaatste zich voor de finale tegen VfB Stuttgart, die met 3-2 verloren werd.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1951/52
Oberliga Südwest